Tekija je lahko:
 Tekija, Bosanska Gradiška (Bosna in Hercegovina)
 Tekija, Kladovo (Srbija)
 Tekija, Kruševac (Srbija)
 Tekija, Paraćin (Srbija)
 Tekija, verska zgradba